Le brigidine sono religiose appartenenti a diversi ordini e congregazioni:
 Brigidine – suore e monache dell'Ordine del Santissimo Salvatore, fondato da santa Brigida di Svezia.
 Brigidine – suore di una congregazione posta sotto il titolo di santa Brigida d'Irlanda.